El Yapuy Quilla (en quechua, Yapuy Killa) corresponde al octavo mes del calendario inca. También es conocido como Carpaiquis, Tarpuyquilla o Yapaquis en las diversas crónicas del siglo XVI.

Era la época de la roturación de la tierra, se comenzaba a arar, utilizando la chaquitaclla, principalmente para sembrar maíz, además de la quinua y tubérculos como la papa, oca y olluco. Se hacían diversas ofrendas a las huacas, sacrificándose cuyes, sanco y mullu.

Según Guaman Poma, se solía cantar el haylli (canto de triunfo) al abrir la tierra, se practicaba la minka y se comenzaba la siembra de acuerdo al clima de la región.

Calendario incaico